TRE steht für:
 Telecommunications Research Establishment, Forschungseinrichtung der Royal Air Force zur Entwicklung der Radar-Überwachung
 Tempore Regis Eduardi, lat. für „Die Zeit König Edwards“, häufig verwendete Abkürzung im Domesday Book
 Theologische Realenzyklopädie, 36-bändige theologische Enzyklopädie
 Thyroid hormone Response Element, DNA-Sequenz, die als Bindungsstelle für nukleäre Hormonrezeptoren dient, siehe Response Element
 Trinity Railway Express, Nahverkehrszug im Großraum Dallas
 Der Ton-Rundsteuerempfänger dient zur Reduzierung der Einspeiseleistung von Erzeugungsanlage bei Netzüberlastung
 Tension and Trauma Releasing Exercises, Methode, um traumatische Erfahrungen und Stressbelastung mittels eigeninduzierten Zitterns zu behandeln
 Reutlingen Hauptbahnhof (DS100-Code), deutscher Bahnhof
 Tiree Airport (IATA-Code), Flughafen von Tiree in Schottland

Tre ist der Künstlername von:
 Il Tre (* 1997; Guido Senia), italienischer Rapper

Tré steht für:
 Tré, Album der amerikanischen Punkband Green Day

tre steht für:
 Tarangan bzw. Ost-Tarangan (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache auf den Aru-Inseln, Indonesien

Siehe auch:
 Dre

TRE